Cão — animal canídeo da subespécie Canis lupus familiaris designado no Brasil como cachorro
 Cachorro (arquitetura) — elemento arquitetónico
 Cachorro-quente — sanduíche de salsicha
 Cachorro (Serviço Nacional de Informações) — nome dado ao informante voluntário que prestava serviços ao antigo Serviço Nacional de Informações do Brasil

Outro canídeos
 Cachorro-vinagre — (Speothos venaticus) nativo da América do Sul da também chamado cachorro-do-mato
 Cerdocyon thous — nativo da América do Sul também chamado cachorro-do-mato e guaraxaim

Peixes
 Auxis thazard — também chamado cachorro e bonito-cachorro
 Menticirrhus americanus — corvina-cachorro
 Thunnus obesus — também chamado de atum-cachorro
 Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801)

Desambiguações de animais